Гайон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Гайон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер